E38 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E38, un sous-marin de la Royal Navy.

Transports 
Automobile
 BMW Série 7 type E38, la troisième génération de la série 7 du constructeur allemand BMW.

Route 
  Route européenne 38, une route traversant l'Ukraine, la Russie et le Kazakhstan.

Signalisation
 Panneau E38, un panneau permettant de Localiser les limites de gestion ou de concession d’un réseau autoroutier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres